Netherby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Netherby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Netherby – miejscowość w Australii, w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa